Ильичёвск, Ильичевск:
 Ильичёвск — название города Черноморск в Одесской области Украины в 1952—2016 годах.
 Ильичёвск — название города Шарур в Шарурском районе Азербайджана в 1964—1991 годах.
 Ильичёвск — название города Карасу в Кургантепинском районе Андижанской области Узбекистана в 1980—1992 годах.

Страницы значений:Населённые пункты